Chariots of Fire kan syfta på:

 Chariots of Fire – originaltitel på en brittisk film från 1981, se Triumfens ögonblick
Chariots of Fire (Vangelis) – musiken till filmen Chariots of Fire
Chariots of Fire (BWO) – en singel från 2006 av popgruppen BWO